Le château Landskron (Burg Landskron en allemand) aussi appelé Reichsburg Oppenheim est un château en ruine situé sur une colline près de la ville d'Oppenheim, en Allemagne. Sa première construction date du . Sa façade principale est orientée vers le sud. Il permettait la surveillance de la vallée du Rhin, visible au sud du château.

Histoire du château 
Le château fut détruit en 1118 et encore en 1257 par les citoyens de la ville. Réédifié en 1244, le château et la ville furent bombardés par les forces françaises du général Mélac au cours de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, en 1689.

Liens externes 

 Burg Landskron sur oppenheim-tourismus.de
 Burg Landskron sur burgenwelt.de
 Burg Landskron sur burgenlexikon.eu

Oppenheim
Landskron